Unmanned aerial vehicle – Veicolo aereo senza equipaggio
 Urban Activity Vehicle